Турча:

 Турча — олиготипный род водных травянистых многолетних растений семейства Первоцветные.
 Турча болотная — типовой вид рода Турча (лат. Hottonia) семейства Первоцветные.